Pilarski ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Pilarski (1906–1985), deutscher Politiker und Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Józef Pilarski (1893–1972), polnischer Schauspieler
 Simon Pilarski (* 1990), deutscher Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor
 Wojciech Pilarski (1921–1988), polnischer Schauspieler

Siehe auch:
 Pilarsky